«А́вгуст» () — фильм Энтони Хопкинса, снятый в 1996 году по одноимённой сценической постановке Джулиана Митчелла.

В основе сюжета — пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня» в переводе Тани Александер. Вторая работа Хопкинса в качестве режиссёра. Для этого фильма он также сочинил музыку.

Сюжет 
Фильм довольно точно (с некоторыми сокращениями, с добавлением небольших сцен, как например, операция доктора Ллойда) следует за текстом Чехова, перенося действие в Уэльс соответствующего периода.

В ролях

Награды 
 1997 — Фильм отмечен премией BAFTA Cymru Award (уэльская версия BAFTA) в номинации «Лучшая драма»

Ссылки 

 
 

Фильмы Великобритании 1996 года
Кинокомедии 1996 года
Фильмы-драмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Фильмы на английском языке
Экранизации пьес Антона Чехова
Фильмы The Samuel Goldwyn Company
Фильмы об Уэльсе
Фильмы Granada Film